CBC kan syfta på:

 CBC – en metod att öka säkerheten hos blockchiffer, se Cipher block chaining
 CBC – ett kanadensiskt statligt public service-bolag, se Canadian Broadcasting Corporation
 CBC – en studentförening inom Chalmers studentkår, se Chalmers Ballong Corps